Raise the Roof — фанк коллектив, образованный в Нидерландах в 1994 году.
В своей музыке органично соединяют традиционные духовую группу и контрабас с современными миксами и скретчем. Со своим третьим альбомом Groove Shot в 2002 году номинировали на престижную премию Edison Award (англ.).

Состав 
 Guido Nijs — саксофон, вокал
 Wouter Schueler — саксофон, вокал
 Andy Bruce — тромбон, вокал
 Sander Hop — гитара, вокал
 Ingo Senst — контрабас
 Tibor Paulsch — ударные
 DJ IQ — диджеинг

Дискография 
 Keepers of the Groove (1996)
 Horns & Beats (1999)
 Groove Shot (2002)
 Vibe Dive (2006)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Музыкальные коллективы Нидерландов
Фанк-музыканты